Badenes ist der Familienname folgender Personen:

 Francesc Badenes i Dalmau (1859–1917), valencianischer Dichter und Schriftsteller
 Manuel Badenes (1928–2007), spanischer Fußballspieler